Tintinnabulum (lat. für „Klingel“, „Schelle“) bezeichnet:

 Tintinnabulum (Liturgie), bei Prozessionen und in der Liturgie der römisch-katholischen Kirche verwendete, auf einen Stab montierte Schelle
 Tintinnabulum (Bronzezeit), als Klangblech gedeutete, bronzezeitliche Fundgattung
 Tintinnabulum (Antike), in der römischen Antike ein an der Tür als Türklingel aufgehängtes Glöckchenspiel
 Grundlage für Arvo Pärts Tintinnabuli (Kompositionsstil Musik)